Джордж Бреттингэм Соверби:

 Джордж Бреттингэм Соверби I (1788—1854) — британский натуралист, иллюстратор и конхолог.
 Джордж Бреттингэм Соверби II (1812—1884) — британский натуралист, иллюстратор и конхиолог.
 Джордж Бреттингэм Соверби III (1843—1921) — британский конхиолог, издатель и иллюстратор.